Utvecklingsrådet för landskapsinformation, heter numera Geoforum, och är en nationell branschorganisation inom geodata och GIS.

Externa länkar
ULI Geoforums webbplats

GIS
Geodata